Освіта в Литві є безкоштовною та обов'язковою у віці від 6-7 до 16 років (охоплює «початкову» та «базову» освіту), як зазначено у національному законі про освіту.  У 1996 р. валовий показник первинного зарахування становив 98%.   Показники відвідування початкової школи для Литви були недоступні з 2001 року.  Хоча коефіцієнти зарахування свідчать про рівень прихильності до освіти, вони не завжди відображають кількість дітей у школі. 

Перша документально підтверджена школа в Литві була створена в 1387 році при Вільнюському соборі.  На шкільну мережу вплинула християнізація Литви. У середньовічній Литві були декілька типів шкіл - соборних шкіл, де учнів готували до священства; парафіяльні школи, що пропонували початкову освіту; і домашні школи, присвячені вихованню дітей литовської знаті. До створення Вільнюського університету в 1579 р. литовці, які шукають вищої освіти, відвідували університети в іноземних містах, включаючи Краків, Прагу та Лейпциг тощо.  Під час Інтербелума в Каунасі був заснований національний університет - університет Вітовта Магнуса.

Дошкільна освіта організована в 4 основні цикли: до 5 або 6 років, 1 рік - між віком 5-7 років, 4 роки - між віком 6-11 років, основна освіта - 6 років - між віком 10-17 років, яка закінчується «свідоцтвом про базову освіту», середня освіта - 2 роки - між віком 16-19 років.  Вища середня освіта закінчується на іспиті на «матуру», відкриваючи ворота до вищої освіти.  Професійно-технічна освіта починається на п'ятому курсі базової освіти (вік 14-15 років).  Її структура схожа на всебічну освіту: Програма триває два-три роки до «свідоцтва про базову освіту». Потім студенти можуть здобути професійну вищу середню освіту, що також призводить через два-три роки до іспиту на «матура».  Однак, щоб здобути вищу освіту (університет чи коледж), професійно-технічні студенти повинні дотримуватися додаткової програми «після середньої освіти» на 2 роки.

Вищу освіту можна розділити на університетську та коледжну.  Університети пропонують академічну освіту, яка веде до міжнародних ступенів бакалавра-магістра (Литва впровадила Болонський процес у 2006 році).  Коледжі пропонують професійну освіту. Починаючи з 2006 року, вони можуть присвоювати дипломи бакалавра. 

Навчальний рік у Литві, як правило, починається з першого вересня, включаючи вищу освіту.

Проблеми системи литовської освіти 
Литовська система освіти має численні структурні проблеми. Недостатнє питання фінансування та якості є найбільш поширеними. Коефіцієнт відвідуваності школи вище середнього рівня в ЄС, а шкільна відпустка коротша, ніж в середньому по ЄС. Однак у звіті PISA за 2010 рік було встановлено, що результати литовської математики, науки та читання були нижче середніх показників ОЕСР . Звіт PISA від 2015 року підтвердив ці результати. 

Аудит Європейської Комісії визначив основні проблеми щодо слабкої координації на національному, регіональному та місцевому рівнях. Цей же аудит відзначив відсутність системи визнання неформального та неформального навчання, недостатньої інформації про можливості навчання та нечітких пріоритетів фінансування. 

Зарплати - це головне питання і точка частої дискусії. У 2017 році зарплата литовських викладачів була найнижчою в ЄС, що дорівнює приблизно половині зарплати литовських будівельників.  За даними Литовської зайнятості за 2017 рік, середня зарплата литовських вчителів до сплати податку становить 404 євро.  15% від загальної кількості викладачів заробляють понад 760 євро на місяць до сплати податку.  Заробітна плата вчителів Литви найнижча в усьому ЄС.  Низькі зарплати вчителів були основною причиною страйку вчителів у 2014 році,  2015 2015  та 2016.   У 2017 році був запланований страйк, але він не здійснився.  Натомість протест був влаштований наприкінці 2017 року. 

Литовські університети також відомі на місцях низькими зарплатами. Дослідники університету заробляють менше 600 євро на місяць.  Щомісячна зарплата професора становить від 1150 до 1990 EUR, доцента 890 - 1320 EUR. Лектори заробляють від 553 до 1040 на місяць, а асистенти отримують 345-762 EUR на місяць.  Ряд литовських професорів доповнюють свої доходи, отримуючи другу роботу, часто як водій таксі.  Зафіксовані випадки викладачів університету з 4 роботами за сумісництвом.  Інші зареєстровані випадки стосуються професорів, які емігрують, оскільки вони не можуть підтримувати себе на литовській зарплаті.  Литовські зарплати за вищу освіту є одними з найнижчих в ЄС, і 90% працівників Литовського університету незадоволені своїми доходами, а 70% вважають, що страйкуватимуть.

Еміграція серед професіоналів вищої освіти сильно розгулює, але це нормально і слід очікувати, за словами Віктораса Пранккієтіса - спікера палати парламенту Литви . За словами парламентаря Мантаса Адоменаса, проблема з низькими зарплатами добре відома, але освіта не є політично пріоритетним питанням у Литві . Низькі зарплати є однією з головних причин того, що в деяких районах Литви спостерігається велика нестача кваліфікованих викладачів. 

Парламент Литви має намір реорганізувати систему вищої освіти шляхом зменшення кількості університетів у Литві . У деяких структурах існує стурбованість низькою якістю освіти. У 2006 році кафедра математики та інформаційних технологій університету Шяуляй продала програми з езотерики.  Станом на 2012 рік, університет Шяуляй продовжував пропонувати курси астрології та хіромантії.  У 2011 році університет Шяуляй успішно замовчував протест студентів щодо низької якості освіти . Плани скорочення кількості навчальних закладів піддаються критиці з боку ректорів університетів та університетських асоціацій , але вони рухаються вперед. 

На національному рівні існує стурбованість щодо неефективного використання коштів, відсутності міжнародної співпраці та низького фінансування досліджень та інновацій . У 2017 році жодна з литовських вищих навчальних закладів не брала участь у найбільших дослідницьких проектах ЄС - флагман Graphene, CERN, Human Brain Project тощо.

Дошкільна освіта 
Дошкільна освіта за програмою дошкільної освіти надається дітям від 1 до 6 років. Інституційна дошкільна освіта не є обов'язковою і надається на вимогу батьків. Цей вид навчання може бути обов'язковим в окремих випадках (дітям із сімей соціального ризику тощо). Дошкільна освіта забезпечується державними та приватними яслами-садочками, дитячими садами та дитячими садками-школами.

Дошкільна освіта надається на один рік. Навчання надається 6-річним (у виняткових випадках - п'ятирічним) дітям і покликане краще підготувати дітей до вступу до школи. Навчання безкоштовне, загальнодоступне, але не є обов'язковим. Батьки мають право вирішити, чи повинна їх шестирічна дитина здобувати освіту за програмою дошкільної освіти чи ні.

Групи дошкільної освіти створюються в дитячих садках або школах. У віддалених селах муніципалітети можуть створювати такі групи у багатофункціональних центрах громад, або дітей можна безкоштовно доставити шкільними автобусами до найближчої школи, де така група створена. Наступні гнучкі моделі передшкільної групи пропонуються муніципалітетам: групи, які працюють кілька днів на тиждень, у вихідні дні або під час шкільних канікул, групи типу табору тощо.

Діти, які відвідують дошкільні групи, засвоюють нові навички, які будуть корисні в школі: спілкуватися з однолітками та незнайомими дорослими та зорієнтуватися у новому середовищі. Наступні компетенції здебільшого розвиваються за допомогою ігор: соціальна, охорона здоров'я, всесвітнє визнання та мистецька.

Якщо дитина отримує освіту вдома, його батьки інформують про новинки передшкільної освіти та консультуються з важливих питань навчання дитини. На прохання батьків дітям може бути надана спеціальна педагогічна та психологічна допомога.

Початкова школа 
Згідно із Законом про освіту, діти, які досягли 7 років, мають перейти до 1 класу. Якщо батьки цього бажають і якщо дитина достатньо зріла для навчання за програмою початкової освіти, він може почати відвідувати школу з 6 років. Тривалість програми початкової освіти - 4 роки. Обов'язкову початкову освіту можна отримати в дитячих садках-школах, в початкових школах і, що рідше, в базових або середніх школах.

Батьки та діти також можуть обрати нетрадиційні школи освіти або окремі класи / групи в муніципальних школах. У Литві можна вибрати педагогічні системи Монтессорі, Вальдорф, Сузукі.

Досягнення та успішність учнів 1-4 класів не оцінюються балами. Оцінка базується на ідіографічному принципі, тобто оцінюється індивідуальний прогрес дитини щодо його / її особистості та застосовується критеріальна оцінка. Учням надається інформація про оцінку усно або у вигляді короткого опису їх конкретних досягнень. Наприкінці триместру, семестру чи навчального року проводиться узагальнене оцінювання із зазначенням досягнутого освітнього рівня (задовільний, базовий, вищий).

Діти, які відвідують школи для національних меншин, починають вивчати литовську (державну мову) з 1 класу. Більшість учнів початкових класів починають вивчати першу іноземну мову у 2 класі (деякі починаються з 1 класу, залежно від школи).

Вища освіта

Фондова освіта 
Після закінчення початкової освіти учні починають навчання за 6-річною програмою базової освіти. Програма фундаментальної освіти реалізується фондами (подібно до шкіл до рівня А у Великій Британії), середніх та професійно-технічних шкіл та гімназій.

Програма обов'язкового фундаментального навчання складається з двох частин: частина I - чотирирічна програма, що реалізується в 5-8 класах, а частина II - дворічна програма, що реалізовується у 9-10 класах. Учні можуть розпочати вивчення другої іноземної мови у 5 класі, а в 6 класі друга іноземна мова є обов'язковою. Більшість студентів обирають вивчення англійської мови, її популярність підкреслюється тим, що в 2011 році за оцінками 80% 15-19-річних у 2011 році можуть говорити англійською. Крім того, російська знизила популярність на користь англійської мови.   Учнів, які навчаються за базовою програмою освіти, слід заохочувати до участі в різних соціальних заходах, наприклад, волонтерство, організація заходів, збір коштів на благодійність.

У 10 класі учні мають змогу вибирати предметні модулі та вивчати факультативні предмети, виходячи зі своїх схильних та здібностей.

Іноземні школярі, які не вміють розмовляти литовською мовою, але бажають навчатися у литовських школах, мають можливість навчатися протягом одного додаткового року, протягом якого вони проводять інтеграційну діяльність та уроки мови.

У Литві освіта є обов'язковою для дітей до 16 років. Обов'язкове навчання зазвичай надається до 10 класу. Після закінчення 10 класу учні можуть обрати тест на оцінку фундаментальної освіти. Під час цих іспитів оцінюються від 2 до 3 предметних навичок: литовська мова, математика та рідна мова, якщо вона не є литовською (наприклад, польською, російською). Після складання іспитів учні можуть обрати навчання в середній школі, яка зосереджена на наукових діях, або пройти професійну підготовку.

Система оцінювання в Литві 
Звичайна система оцінювання на рівні середньої школи - десятибальна шкала.

Середня освіта не є обов'язковою і зазвичай надається на два роки (класи 11 та 12 у середніх школах та класи 3 та 4 у гімназіях). Учні навчаються за індивідуальними планами навчання. Програма може включати модулі програми професійного навчання. Середня освіта надається в середніх школах, гімназіях та професійно-технічних училищах.

Учні також можуть обрати освіту, яка здебільшого відповідає їх цінностям, світогляду, релігійним переконанням та філософським поглядам. Така освіта надається в школах нетрадиційної освіти. Школи нетрадиційної освіти можуть діяти за власними програмами, але загальна кількість предметів та загальна кількість годин, що виділяються на кожен предмет у формах 1-12, можуть відрізнятися від кількості, визначеної в державних загальноосвітніх планах, не більше ніж 25%.

Іспити зрілості 
Навесні, після завершення програми середньої освіти, абітурієнти здають іспити на зрілість. Математичні іспити можуть бути двох типів, тобто на рівні школи або на національному рівні. Щоб отримати сертифікат зрілості, необхідно скласти два іспити зрілості: обов'язковий іспит з литовської мови та ще один факультативний іспит. Випускники шкіл, які бажають вступити до вищих навчальних закладів та отримують державне фінансування (крім навчання мистецтва), повинні скласти не менше 3 іспитів на зрілість. Всього може бути складено 6 іспитів зрілості.

Державні іспити проводяться централізовано - учні випускних форм реєструються в базі даних Національного екзаменаційного центру; експертизи приймаються в муніципальних екзаменаційних центрах; екзаменаційні документи кодуються та надсилаються до Національного екзаменаційного центру, де вони оцінюються найманими експертами.

Закінчивши програму середньої освіти та склавши іспити на зрілість, випускники здобувають середню освіту.

Середню та вищу освіту, отриману в інших країнах, оцінює Литовський центр оцінювання якості вищої освіти.

Фінансування 
Навчання учнів у загальноосвітніх школах фінансується за рахунок цільового гранту державного бюджету за принципом ваучера учнів. Щороку держава виділяє, враховуючи кількість учнів, спеціальний цільовий грант для муніципалітетів. Ваучер учня виділяється як для державних, так і для приватних шкіл. Переходячи до іншої школи, учень бере із собою свій талон. У ваучер учня входять гроші на заробітну плату вчителів, підвищення кваліфікації вчителів, підручники, навчальні посібники, спеціальна психологічна допомога, пізнавальна діяльність учнів, профорієнтація, модулі програм професійної художньої освіти, адміністрування, виконання, оцінювання іспитів на зрілість тощо.

Витрати на комунальні послуги приватних шкіл покриваються їх зацікавленими сторонами. Кошти на школи традиційних релігійних громад виділяються державою відповідно до Угоди між Литовською Республікою та Святим Престолом.

Позашкільна освіта 
Після занять учні можуть безкоштовно обирати різні дозвілля, які проводяться в школах, або відвідувати окремі школи спорту, музики, образотворчого мистецтва, мистецтва, авіації та хореографії та дитячі клуби. Останні види діяльності частково оплачуються; професійні художники, спортсмени та вчителі працюють з дітьми.

У школах учнів можна звільнити від відвідування щотижневих занять з мистецтв та фізичної культури, якщо вони закінчили школи мистецтв або вивчають образотворче мистецтво, хореографію чи музику в школах мистецтв чи неформальних навчальних закладах, що спеціалізуються на спорті. Довгострокова програма мистецької освіти, що завершується в дитячих музичних, мистецьких та спортивних школах чи будь-якій іншій школі, може бути визнана модулем професійної освіти.

Спеціальна освіта 
Спеціальна освіта надається в установах дошкільної освіти та загальноосвітніх школах усіх типів. За потреби загальноосвітні програми можуть бути адаптовані з урахуванням спеціальних потреб вихованця. Безкоштовна допомога спеціальних педагогів, логопедів, психологів та інших фахівців може бути надана учням у школах, а також батькам та вчителям інших установ. Потреба дитини в спеціальній освіті визначається муніципальним педагогічним психологічним підрозділом або шкільною спеціальною освітою.

Професійне навчання та навчання протягом усього життя

Професійне навчання 

Система професійної освіти охоплює початкову та постійну професійну освіту та навчання.

Початкова професійна освіта та навчання (IVET) може розпочатися у віці 14 років (п'ятий рік базової освіти). Тривалість перших програм може становити або два, або три роки, залежно від рівня аудиторії. Тривалість навчання для студентів, які вже здобули середню освіту [невиразно], становить від 1 до 1,5 років. Він дає сертифікат про базову освіту. Потім студент може здобути професійну вищу середню освіту, яка також триває 2 або 3 роки та закінчується на «іспиті».  Для того, щоб вступити до вищої освіти (університету чи коледжу), професійно-технічні студенти повинні дотримуватися програми додаткової «після середньої освіти» (1 або 2 роки). 

Програма навчання складається з двох частин. Перша частина є загальною для всіх шкіл країни та визначає сфери професійної діяльності, компетентності, навчальні цілі та положення про оцінку. Друга частина є факультативною і охоплює методи викладання, предметні програми, навчальні посібники тощо. Програма повинна містити предмети або модулі підприємництва, цивільного захисту, екології, інформаційних технологій та іноземної мови для конкретних цілей. 60-70 відсотків загального часу, відведеного на професійно-технічні предмети, повинно бути присвячено практичній підготовці. Зазвичай практичне навчання проводиться в школі або в компанії. Навчання також може проводитися за програмами обміну.

Початкове професійне навчання фінансується за рахунок державного бюджету. Провайдери професійної підготовки отримують фінансування, застосовуючи методику ваучера учня, тобто розрахунок навчальних фондів на одного учня. Цей же принцип застосовується і при розподілі комунальних коштів. Більшість учнів ПТНЗ отримують гранти. Постійне навчання, як правило, здійснюється за рахунок коштів підприємств, установ, Фонду зайнятості, інших фондів або особистих фондів учнів. Вимоги до програм професійної підготовки встановлюються Загальними вимогами та стандартами професійної підготовки Міністерства освіти і науки. Програми професійної підготовки розробляються постачальниками професійної підготовки у співпраці з роботодавцями.

Постійне професійне навчання та навчання (CVET) орієнтоване на учнів старше 18 років. Він складається з програм, як правило, коротких (рік або менше), в основному присвячених практичному навчанню (від 60 до 80% програми) . Вони можуть призвести до професійної кваліфікації, до додаткової професійної кваліфікації або до компетенції виконувати завдання чи функції, регульовані законодавством.

Освіта дорослих 
Після досягнення учнями 18 років їм пропонуються різноманітні можливості для подальшої освіти. Продовжити навчання в загальноосвітніх школах та центрах для дорослих можна, проходячи різні курси або просто користуючись Інтернетом, читаючи книги чи цікавлячись спеціальною літературою.

Дорослі можуть здобувати початкову, основну або середню освіту у дорослих школах, освітніх центрах та загальноосвітніх школах із формами, встановленими для дорослих. Загальна освіта дорослих організована 60 закладами у всіх муніципалітетах країни, де налічується близько 12 тис. дорослих. Ці школи також надають послуги неформальної освіти для дорослих.

Обсяг та теми навчальних програм для дорослих адаптуються відповідно до потреб. Дорослі, які навчаються за програмами загальної та неформальної освіти, можуть обрати найбільш відповідну для них гнучку форму навчання - модульну освіту, самостійну освіту, заочну освіту або дистанційну освіту. Ці форми дозволяють дорослим вибирати відповідний час для навчання та навчальної програми, а також самостійно планувати процес навчання.

Модульний метод навчання створює можливості для вивчення окремих предметів та завершення обраної навчальної програми у прийнятні часові рамки, а також навчання для цілей самоосвіти. Студенти-заочники приїжджають до школи для дорослих лише для консультацій та здачі кредитних тестів. Частину консультацій за заочною та індивідуальною програмою (і всі консультації для інвалідів) можна надавати віддалено, спілкуючись з викладачами за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій - вебсайтів, електронної пошти чи програм Інтернет-телефонії.

Дорослі навчаються не лише для того, щоб отримати формальну освіту, а й для самовираження, вдосконалення своїх навичок чи спілкування з іншими людьми. На неформальних курсах та семінарах для дорослих дорослі, як правило, люблять вивчати іноземні мови, основи права та бізнесу, психологію, комп'ютерну грамотність, а також мистецтво, літературу та філософію. Удосконалення компетенцій у галузі громадянства, безпеки руху та управління кар'єрою також має важливе значення. Неформальна освіта дорослих організована 700 державних та приватних установ. Навчання для дорослих також відбувається на робочому місці і організовується роботодавцями з урахуванням їхніх бізнес-потреб.

Удосконалення навичок вчителя 
Протягом навчального року викладачі мають виділити 5 днів для підвищення кваліфікації. У кожному муніципалітеті є центр освіти вчителів, в якому вчителі можуть підвищити свою кваліфікацію. Ці послуги також надаються різними приватними установами.

Створена система оцінювання вчителів. Положення про оцінку вчителів визначає чотири кваліфікаційні категорії вчителя: вчитель, старший викладач, викладач-керівник та вчитель-експерт. Викладачі або спеціалісти з надання допомоги студенту можуть пройти оцінку за власним вибором та у порядку, встановленому Регламентом, та здобути будь-яку кваліфікаційну категорію з одного або декількох предметів (галузі освіти, програми професійної підготовки).

Починаючи з 2010 року, студенти, які вступають до педагогічного навчання, мають скласти мотиваційний тест. Тест на мотивацію дозволяє відбирати учнів, які в основному мотивуються. Майбутні педагоги з найкращими досягненнями отримують стимул - додатковий цільовий грант.

Примітки

Посилання 
Ministry of Education and Science, Lithuania
Center for Quality assessment in Higher Education, Lithuania
World Data on Education: Lithuania, UNESCO-IBE(2010) - Overview of the education system
Vocational Education in Lithuania, UNESCO-UNEVOC(2014) - Overview of the vocational education system

Освіта в Литві